Andrianowka steht für:

 Andrianowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan, Russland
 Andrianowka (Kamtschatka), Dorf in der Region Kamtschatka, Russland
 Andrianowka (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland
 Andrianowka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland
 Andrianowka (Nischni Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Andrianowka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan, Russland
 Andrianowka (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow, Russland
 Andrianowka (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch, Russland

 Andrianowka (Kamtschatka), linker Nebenfluss der Kamtschatka (Pazifischer Ozean) in der Region Kamtschatka, Russland
 Andrianowka (Nördliche Dwina), Nebenfluss der Nördlichen Dwina in der Oblast Archangelsk, Russland

Siehe auch:
 Andrianow
 Andrianowa